Sibianor är ett släkte av spindlar som beskrevs av Lugonov 200. Sibianor ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Sibianor